Mitten im Leben ist der Titel von:
 Mitten im Leben (Album), Studioalbum von Udo Jürgens
 Mitten im Leben (Comedyserie), Comedyserie des Fernsehsenders RTL
 Mitten im Leben (Pseudo-Doku), Pseudo-Doku des Fernsehsenders RTL